Квак () — корейская фамилия. Известные носители:

 Квак Мин Чжон (род. 1994) — южнокорейская фигуристка, выступающая в одиночном разряде.
 Квак Ок Чхоль (род. 1973) — северокорейский дзюдоист.
 Квак Тэсун (род. 1973) — южнокорейский дзюдоист.
 Квак Чэ Ён (род. 1959) — южнокорейский кинорежиссёр и сценарист.
 Квак Чон Хван (род.1976) — руководитель Семейной партии за объединение и мир во всем мире Республики Корея.